Dawson County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Dawson County (Georgie) – okres státu Georgie
 Dawson County (Montana) – okres státu Montana
 Dawson County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Dawson County (Texas) – okres státu Texas